Stega – listwa oddzielająca poszczególne żłobki (kanelury) na trzonie kolumny w porządku jońskim. 

Detale architektoniczne